Le Zubial est un roman autobiographique d'Alexandre Jardin sur le thème du besoin de reconnaissance paternelle. Le Zubial étant le surnom de son père, Pascal Jardin. Ce roman est paru en 1997.

C'est le premier d'une trilogie, suivi par les romans Le Roman des Jardin (2005) et Chaque femme est un roman (2008).

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 1997
Roman autobiographique français
Roman se déroulant au XXe siècle